Микко Лехтонен:
 Лехтонен, Микко (род. 1978) — финский хоккеист, защитник.
 Лехтонен, Микко (род. 1987) — финский хоккеист, нападающий.
 Лехтонен, Микко (род. 1994) — финский хоккеист, защитник.